Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e John James che hanno battuto in finale Craig Edwards e Eddie Edwards 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)
 Tom Gullikson /  Chris Lewis (semifinali)

 Syd Ball /  Cliff Letcher (quarti di finale)
 Colin Dibley /  John James (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1981